Goullon ist der Familienname folgender Personen:

 François Le Goullon (1757–1839), Küchenmeister in Weimar
 Heinrich Conrad Le Goullon (1801–1883), Arzt in Weimar